województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej od 1999 r.
 województwo śląskie – jednostka administracyjna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1945–1950
 województwo śląskie – jednostka terytorialna Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1920–1939

Zobacz też 
 województwo śląsko-dąbrowskie
 województwo dolnośląskie
 województwo wrocławskie